Joventut Lliure Alemanya (del seu nom en alemany Freie Deutsche Jugend), organització juvenil oficial de la República Democràtica Alemanya
 FJD també és el codi ISO 4217 del dòlar fijià, moneda oficial de les illes Fiji